PDIA4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 645 амінокислот, а молекулярна маса — 72 932.

Кодований геном білок за функцією належить до ізомераз. 
Локалізований у ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки